

Pessoas
Christian Palin
Michael Palin
Sarah Palin
William Palin Elderton

Localidades

Palín

Desambiguação